Lod ou LOD peut faire référence à :

 Lod, une ville israélienne.
 Lod est le nom d'une taxe due au seigneur sur la vente de tout immeuble, à Paris, dans l'ancien régime
 level of detail ou Niveau de détails, une technique utilisée dans la modélisation 3D en temps réel.
 Linked Open Data ou Données ouvertes et liées, est une méthode de gestion des données utilisée sur l'Internet.
 Lord of Destruction, extension de Diablo II par Blizzard.
 The Legend of Dragoon, un jeu sorti pour PlayStation.
 Legion of Doom, un groupe de grey hat hackers.
 Limit of detection
 Lac de Lod